Cedar Cove bezeichnet:

 den Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Cedar Cove – Das Gesetz des Herzens
 den Namen mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten
 Cedar Cove (Alabama)
 Cedar Cove (Colorado)